

Geografia 

 Amazon Creek – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w Oregonie.

Biografie 

 Amazon Eve (ur. 1979) – amerykańska modelka i aktorka.
 Amazon – pseud. Lesy Lewis (ur. 1967), amerykańskiej kulturystki.

Gospodarka 

 Amazon.com – amerykańskie przedsiębiorstwo handlu elektronicznego.
 Amazon Bookstore Cooperative – amerykańska spółdzielnia księgarska.
 Amazon Cars – brytyjskie przedsiębiorstwo, producent cyklochodów (1921–1922).

Technika

Samochody 

 Amazon – brytyjska marka cyklochodów.
 Volvo Amazon – szwedzki typ samochodu osobowego.

Kolej 

 „Amazon” – potoczna nazwa lokomotywy parowej klasy Achilles.
 „Amazon” – potoczna nazwa lokomotywy parowej klasy Iron Duke.

Okręty 

 Amazon – klasa fregat brytyjskich.
 Amazon – klasa slupów brytyjskich.
 Amazon – brytyjski szkuner.
 HMS Amazon – brytyjskie okręty wojenne:
 HMS Amazon – fregata wodowana w 1773,
 HMS Amazon – fregata wodowana w 1795,
 HMS Amazon – fregata wodowana w 1799,
 HMS Amazon – niszczyciel wodowany w 1908,
 HMS Amazon – niszczyciel wodowany w 1926,
 HMS Amazon – fregata wodowana w 1971.
 RMS Amazon – brytyjskie okręty handlowe:
 RMS Amazon – brytyjski kołowiec wodowany w 1851,
 RMS Amazon – brytyjski transatlantyk wodowany w 1906,
 RMS Amazon – brytyjski transatlantyk wodowany w 1959.
 USS Amazon – amerykańskie okręty wojenne:
 USS Amazon – amerykański bark wodowany w 1861,
 USS Amazon – nazwa kanadyjskiej brygantyny Mary Celeste po przejściu na służbę amerykańską.
 Amazone (wym. ɑ̃m'ɑson') – francuskie okręty podwodne.

Informatyka 

 Amazon Alexa – nazwa handlowa wirtualnego asystenta.
 Amazon Kindle – nazwa handlowa czytnika książek elektronicznych i e-gazet.

Inne 

 Amazon – kolor, jeden z odcieni głębokiej zieleni.

Strony ujednoznaczniające